Zwarte zwaan, (Cygnus atratus) een soort zwaan
 Zwarte zwanen, een Nederlandse film uit 2005
 De zwarte zwaan (Suske en Wiske), een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 De Zwarte Zwaan (Taleb), een boek van Nassim Nicholas Taleb
 Zwarte zwaan (economie), een term uit de economie
 Zwarte Zwaan (schip, 1905), een drijvend restaurant dat vroeger een ontmoetingscentrum van de AMVV in de Rotterdamse Maashaven was
 Een voorbeeld van Karl Popper in zijn betoog voor falsifieerbaarheid als demarcatiecriterium

Zie ook 
 Black Swan (doorverwijspagina)
 Witte zwanen, zwarte zwanen (doorverwijspagina)